Под игото може да се отнася за:
 Под игото, роман от Иван Вазов
 Филми
 Под игото (филм, 1952), режисьор Дако Даковски
 Под игото (филм, 1976), режисьор Петър Донев
 Под игото (филм, 1990), телевизионен сериен филм, режисьор Янко Янков